Батынков:

 Батынков, Дмитрий Викторович (1970) — советский и российский футболист.
 Батынков, Константин Александрович (1959) — российский художник, живописец и график.